One Way Ticket (album), een muziekalbum uit 1994 van de Jamaicaanse reggaezanger Luciano
 One Way Ticket (The Darkness), een single uit 2005 van de Engelse hardrockband The Darkness
 One way ticket (to the blues), een nummer uit 1959 van de Amerikaanse zanger Neil Sedaka, onder andere gecoverd door Eruption en Boney M.
 One Way Ticket (Because I Can), een single uit 1996 van de Amerikaanse countryzangeres LeAnn Rimes
 One Way Ticket (film), een Indiase film uit 2008 in de Malayalam-taal
 One Way Ticket (Miami Vice), een aflevering uit de Amerikaanse televisieserie Miami Vice
 One Way Ticket (televisieprogramma), een reisprogramma op de voormalige Nederlandse zender Yorin